Даниил Александрович Исаев (род. 7 января 2000, Ярославль, Россия) — российский хоккеист, вратарь. В настоящее время является игроком системы ярославского «Локомотива», выступающего в КХЛ.

Карьера 
Воспитанник хоккейной школы ярославского «Локомотива», за который начал выступать в юниорской команде «Локо-Юниор» в сезоне 2016/2017, а в следующем сезоне начал выступать за молодёжную команду «Локо», в составе которой стал обладателем Кубка Харламова. В сезоне 2018/2019, 2 октября 2018 года дебютировал в КХЛ, в матче против нижнекамского «Нефтехимика». Всего в дебютном сезоне провёл 5 матчей. Так же в сезоне 2018/2019 МХЛ вновь выиграл с командой Кубок Харламова.

В сборной 
Вызывался в юниорские и молодёжные сборные России разных возрастов. Был вызван в состав сборной U-17 на Мировой кубок вызова в 2016 году, который проходил в Онтарио в городе Су-Сент-Мари. На этом турнире завоевал бронзовые медали. Был вызван в состав сборной U-18 на чемпионат мира по хоккею среди юниорских команд 2018, который проходил в Челябинске и Магнитогорске. На этом турнире сыграл в одном матче.

В 2019 году был вызван в сборную U-20 для участия в чемпионате мира 2020, который проходил в чешских городах Острава и Тршинец. Сборная России заняла на турнире второе место. Исаев на лёд не выходил.

Достижения 
  Бронзовый призёр Мирового кубка вызова 2016 в составе юниорской сборной России
  Обладатель кубка Харламова 2016/2017
  Обладатель кубка Харламова 2017/2018
  Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 2020 в составе сборной России

Ссылки 
 
 Профиль на сайте eliteprospects.com

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные вратари
Игроки ХК «Локо»
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Буран»